Il doppio del torneo di tennis Sofia Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hartmut Kirchhubel e Robert Reininger che hanno battuto in finale Vadim Borisov e Thomas Emmrich 4–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Pavel Hutka /  Jan Kodeš (primo turno)
 Hans Simonsson /  Stefan Simonsson (quarti di finale)

 Ismail El Shafei /  Stefan Svensson (semifinali)
 Bernhard Pils /  Roland Steigler (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sofia Open 1980